

Organisaties en merken 
ASL (motorfiets),  Brits historisch motorfietsmerk
 Autobacs Sportscar Laboratory, Japans automerk
ASL intercom, leverancier van intercom-producten
Association for Symbolic Logic, organisatie van logici
 ASL Airlines, diverse luchtvaartmaatschappijen onder ASL Aviation Holdings
Air Serbia, Servische luchtvaartmaatschappij met ICAO-code ASL

Overige 
American Soccer League, voormalige Amerikaanse voetbalcompetitie
Super League (Zwitserland), voetbalcompetitie, van 2003 tot 2012 bekend als Axpo Super League
Application Services Library, procesraamwerk van informatiesystemen
 Amerikaanse Gebarentaal (American Sign Language)
Advanced Squad Leader, wargame
 Above Sea Level, (hoogte) boven zeeniveau
Arts-Sciences-Lettres, Franse cultuurprijs